

Patronyme 

 Agnès Bonnot (1949-), actrice et photographe française ;
 Alain Bonnot (19?-), cinéaste français ;
 Alexandre Bonnot (1973-), footballeur français ;
 Étienne Bonnot (1623-1686), homme politique franc-comtois ;
 Françoise Bonnot (1939-2018), monteuse française, fille de Monique ;
 Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), philosophe français ;
 Gérard Bonnot (19?-), journaliste français ;
  ;
 Jean Bonnot de Cormaillon (1539-~1590), noble du Saint-Empire, militaire et diplomate au service de Frédéric III ;
 Jules Bonnot (1876-1912), anarchiste français, meneur de la bande à Bonnot ;
 Louis Bonnot (1855-1936), peintre français ;
 Marcel Bonnot (1946-), homme politique français ;
 Monique Bonnot (19?-), monteuse française, mère de Françoise ;
 Yvon Bonnot (1937-2019), homme politique français ;
 Xavier-Marie Bonnot (1962-), réalisateur français ;

Personnage de fiction 
 Victoire Bonnot, personnage principal de la série éponyme.

Toponyme 
On retrouve Bonnot dans les toponymes suivants :
 Saint-Bonnot, commune française de la Nièvre ;
 Villard-Bonnot, commune française de l'Isère.

Œuvres 
 Victoire Bonnot, une série de six téléfilms  produite par Jean-Pierre Dusséaux et Sydney Gallonde  et  diffusée entre 2010 et 2015;
 La Bande à Bonnot, un film de Philippe Fourastié sorti en 1968 ;
 La Bande à Bonnot, une pièce de théâtre d'Henri-François Rey créée en 1954.